В статье приводится список наиболее значимых гамма-всплесков в хронологическом порядке. Формат наименования всплесков имеет вид: GRBГГММДДП. Первые три буквы GRB составляют аббревиатуру от анг. Gamma Ray Burst (вспышка гамма-излучения). Далее указывается дата обнаружения гамма-всплеска по григорианскому, современному календарю: ГГ — год, ММ — месяц, и ДД — день. В случае, когда за одни сутки было обнаружено более одного гамма-всплеска, к наименованию добавляется порядок П обнаружения гамма-всплеска в заданные сутки, записываемый буквами латинского алфавита: A, B, C и так далее. Например, гамма-всплеск, обнаруженный вторым 23 февраля 2011 года, обозначается как: GRB110223B. Обычно за одни сутки обнаруживают не более двух гамма-всплесков, крайне редко — три.

Список

Примечания

Источники 
  —  
 
  
  
  
  
  
  —

Ссылки 
 Jochen Greiner’s afterglow table
 Stephen Holland’s afterglow table
 GRBOX — Gamma-Ray Burst Online Index
 Real-time GRB map and catalog at Sonoma State
 Official Swift GRB Table
 Official BATSE GRB Table

Гамма-всплески
гамма-всплесков